Олимпийский стадион (Берлин)
 Олимпийский стадион (Мюнхен)
 Олимпиаштадион (станция метро) — станция берлинского метро